

Presentación previa 
El español Pablo Carreño Busta fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El francés Adrian Mannarino ganó el título, derrotando al español Adrián Menéndez-Maceiras en la final por 6-3 y 6-0.

Cabezas de serie 

  'Adrian Mannarino (CAMPEÓN)
  Aleksandr Kudriávtsev (Semifinales)
  Marsel Ilhan (Primera ronda)
  Grégoire Burquier (Primera ronda)

<li>  Marco Chiudinelli (Semifinales)
<li>  Konstantín Kravchuk (Primera ronda)
<li>  Ilija Bozoljac (Segunda ronda)
<li>  Adrián Menéndez-Maceiras (FINAL)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Segovia 2014